Ein Revolutionskalender wurde vorübergehend nach Revolutionen eingeführt:
 Französischer Revolutionskalender (1793–1805)
 Sowjetischer Revolutionskalender (1929–1940)

en:Revolutionary calendar
es:Calendario revolucionario 
fr:Calendrier révolutionnaire 
hu:Forradalmi naptár (egyértelműsítő lap) 
ja:革命暦 
lt:Revoliucinis kalendorius 
ru:Революционный календарь